Spelende kinderen (1896), verloren gegane film van Laddé
Spelende kinderen (Gerda Rubinstein), beeld van Gerda Rubinstein in het Oosterpark, Amsterdam
Spelende kinderen (Gerrit Bolhuis), beeldengroep van Gerrit Bolhuis op De Nieuwe Ooster, Amsterdam